Hermas rudissima är en flockblommig växtart som beskrevs av Heinrich Gottlieb Ludwig Reichenbach. Hermas rudissima ingår i släktet Hermas och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
rudissima